Justus Anderssen (Kristiania, 1867. december 30. – 1938. június 15.) norvég orvos és bélyeggyűjtő. Édesapja Richard Anderssen (1836–1922), édesanyja Fredrikke Anfinsen (1838–1905), testvére a jogász Johannes Falck Anderssen. 1886-ban diplomázott az Oslói Egyetemen. Több bélyeggyűjtéssel kapcsolatos könyvet is kiadott, újságcikket írt.

Források 
Hvem er Hvem?

1867-ben született személyek
1938-ban elhunyt személyek
Oslóiak
Orvosok
Filatelisták és bélyeggyűjtők
Szakírók